

Niemcy 
Francuska nazwa miasta:
 Zweibrücken

Inne 
 Royal Deux-Ponts